Meerhausen ist der Name folgender Orte:

 Meerhausen (Brinkum), Ortsteil von Brinkum, Landkreis Leer, Niedersachsen
 Meerhausen (Bonn), Ortsteil von Bonn im Ortsteil Oberkassel (Bonn)

Siehe auch:
 Meerhusen
 Merishausen